Prospect Heights :
 Prospect Heights, village de l'Illinois
 Prospect Heights (Brooklyn), New York